Louder ():
 Louder — альбом R5.
 Louder — альбом Лии Мишель
 Louder — альбом Autograph
 Louder! — альбом Софии Рейес
 Louder (Put Your Hands Up) — сингл Криса Уиллиса
 Louder — издание Future plc, см. Список изданий Future plc
 Louder Sound
 Loudersound.com — сайт, на котором размещаются электронные версии журналов:
 Metal Hammer
 Classic Rock

См. также 
 Loudwire